Een verkeersweg:
 N527 (België)
 N527a (België)
 N527b (België)
 N527c (België)
 N527 (Frankrijk)
 N527 (Nederland), zie Provinciale weg 527

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing